Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Topshelf Open 2014 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byli debloví specialisté Max Mirnyj a Horia Tecău, jehož členové nestartovali společně. Mirnyj se rozhodl účastnit paralelně probíhajícího AEGON International v anglickém Eastbourne. Spoluhráčem se stal Tecăua se stal nizozemský hráč Rojer.

Roli favoritů splnila nejvýše nasazená rumunsko-nizozemská dvojice Jean-Julien Rojer a Horia Tecău, když ve finále zdolala mexicko-americké turnajové čtyřky Santiaga Gonzáleze se Scottem Lipskym po dvousetovém průběhu 6–3 a 7–6.

Stabilní spoluhráči pro sezónu 2014 Rojer s Tecăuem získali od ledna čtvrtý titul. Pro Nizozemce to byla celkově třináctá deblová trofej v kariéře a pro Rumuna pak jubilejní dvacátá z okruhu ATP Tour.

Nasazení párů 
  'Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (vítězové)
  Eric Butorac /  Raven Klaasen (semifinále)
  Marcel Granollers /  Jürgen Melzer (semifinále)
  Santiago González /  Scott Lipsky (finále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Topshelf Open 2014